Моравия може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 Моравия – историко-географска област в Източна Чехия около р. Морава
 Великоморавия – историческа държава в Централна Европа във и около Моравия
 Бохемия и Моравия – протекторат на Нацистка Германия на територията на днешна Чехия
 Моравия – рядко срещано название на Поморавието в Източна Сърбия

Личности 
 Алберто Моравия – италиански писател
 Серджио Моравия – италиански философ и антрополог

Вижте също 
 Морава
 Моравска мисия
 Мъри – латинизирани главно географски имена на славянското Моравия, транскрибирани на английски език